Эль-Хаур (Хор) — катарский топоним. Может означать:

 Эль-Хаур — город.
 Эль-Хаур (муниципалитет) — муниципалитет.
 Аль-Хор (футбольный клуб) — футбольный клуб.